Nildo (ur. 1966) – brazylijski piłkarz
 Nildo (ur. 1983) – brazylijski piłkarz